Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Гренобле прошли 21 февраля 1981 года во Дворце спорта.

Действующей зимней чемпионкой Европы в толкании ядра являлась Гелена Фибингерова из Чехословакии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в толкании ядра у женщин прошли 21 февраля 1981 года. Медали разыграли 10 спортсменок. В очередном очном противостоянии Илоны Слупянек и Гелены Фибингеровой верх взяла представительница Восточной Германии. Действующая чемпионка и лидер сезона, Фибингерова осталась с серебряной медалью. Занявшая 4-е место с попыткой на 18,50 м Нуну Абашидзе из СССР была впоследствии дисквалифицирована в связи с применением допинга.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике